Кубок Андорри з футболу 2018 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Андоррі. Титул володаря кубка вдесяте здобула Санта-Колома.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Андорри на soccerway 

2018
Андорра